АО «Мастертел» (полное наименование — Акционерное общество «Мастертел») — российская IT/телеком компания. Развивает технологическую инфраструктуру, состоящую из волоконно-оптической сети глобального покрытия региона (длина более 10 000 км), современных узлов связи ММТХ (международного магистрального телеком хаба) и дата-центров уровня надежности Tier-3. При помощи данной инфраструктуры реализует проекты для российского и иностранного бизнеса: облачные сервисы, сетевую инфраструктуру на базе «темных» волокон, каналы связи, магистральный интернет, услуги дата-центра, создание сложных комплексных проектов. Основным преимуществом компании является высокое качество сервиса и надежность технических решений.

Главный офис компании расположен в Москве. АО «Мастертел» на рынке c 2000 года.

Основные направления деятельности 
 Облачные решения
 Аренда и продажа темных волокон
 Магистральный интернет
 Услуги дата-центра
 Аренда каналов связи
 Проектирование и строительство ВОЛС
 Телефонные решения

Волоконно-оптические линии связи АО «Мастертел» — «Мастер-Коннект» 

Радиально-кольцевая структура волоконно-оптической сети обеспечивает глобальное покрытие Москвы и Московской области. Расстояние от объектов недвижимости в Москве до магистралей АО «Мастертел» в среднем составляет 300 метров. По данным на 2021 год, общая протяженность сетевой инфраструктуры «Мастертел» — превышает 10 000 км. Волоконно-оптическая сеть объединяет более 85 % бизнес-центров Москвы и всех основных владельцев индустриальных активов Подмосковья, опоры двойного назначения, все крупнейшие дата-центры, всех основных провайдеров облачных услуг, узлы обмена трафиком и контентом.

Сеть обеспечивает максимальную надежность для компаний-клиентов АО «Мастертел» за счет альтернативных маршрутов и оперативного конфигурирования, а также настройки сети. Компания применяет инновационные решения в обслуживании клиентов и гарантирует любые отраслевые SLA (Service Layer Agreement) — международные стандарты предоставления услуг и устранения аварий. Сеть построена на основе волоконно-оптического кабеля высокой емкости, состоящего из 288 волокон. На каждые 0,8-1 км кабеля установлены разветвительные муфты, которые позволяют встраивать сети других пользователей без прерывания связи.

Технологическим партнером АО «Мастертел» выступает 3data — сеть сертифицированных дата-центров с надежностью уровня Tier-III.

История 
2000 — 2002 Создание торговой марки «АО Мастертел»

В 2000 году началось пилотирование бизнес-модели, а также определение потребностей рынка и формирование продуктовой линейки АО «Мастертел». Тестировались гипотезы по созданию телекоммуникационной компании с передовыми техническими решениями для бизнеса. После определения стратегии, была зарегистрирована новая торговая марка — «Мастертел».

2003 Начало строительства волоконно-оптической сети «МастерКоннект»

В результате полученного опыта работы с потребителем, стало понятно, — использование сторонних волоконно-оптических сетей для решения задач клиентов — высокие репутационные риски для бизнеса. Поэтому компания начала строить собственную структурную телекоммуникационную сеть нового поколения

2004 Запуск услуги «МастерФон» совместно с компанией «Мегафон» — объединение фиксированной и мобильной связи

АО «Мастертел» представило рынку новую услугу совместно с «Мегафон» — «Мастертфон». Две телеком-компании заключили соглашение об объединении мобильной и фиксированной связи в единую телекоммуникационную систему. Компания «Мастертел» выступила для клиентов единым центром ответственности за качество проводной и мобильной связи, а также единым расчетным центром за услуги связи. Проект просуществовал на рынке несколько лет. Впоследствии руководство приняло решение остановить развитие направления из-за особенностей российского рынка.

Появление карточек IP-телефонии

Компания впервые вышла на b2c рынок совместно с «Юниаструм Банком» (в 2021 — часть ПАО «Восточный экспресс банк»).

В 2004 году телекоммуникационная отрасль находилась «на рассвете» рынка IP-телефонии. При этом, международная связь оставалась очень дорогой для конечного потребителя. Поэтому АО «Мастертел», работающее на рынке корпоративных решений, объявило о программе по выпуску телефонных карт для приезжих из стран СНГ. Программа реализовывалась совместно с «Юниаструм Банком», осуществляющим денежные переводы физических лиц в страны ближнего зарубежья. Компания выпустила «нишевые карты» для разных регионов СНГ (Армения, Грузия).

Проект предусматривал выпуск предоплаченных карт номиналами 5, 10, 25 и 50 единиц для международных звонков с использованием технологий IP-телефонии, что позволяло значительно сократить расходы на «дальнюю» связь. Техническую базу в данном проекте предоставляла компания «Мастертел». «Юниаструм Банк» распространял карточки в отделениях конечному потребителю.

Также был запущен совместный проект с «Альфа-банком» по доступу клиентов банка к его информационному порталу в сети Интернет

2010 Открытие первой экспозиции "Музея истории телефона "в офисе АО «Мастертел»

В Москве, в центральном офисе АО «Мастертел», была представлена коллекция телефонных аппаратов разных поколений — около 500 экземпляров. «Офисный Музей» был доступен для всех желающих и носил образовательную функцию.

2009/2010 — Открытие филиала АО «Мастертел» в Санкт-Петербурге.

В 2009 году больше половины рынка связи России приходилось на Москву и Санкт-Петербург. Именно тогда руководство компании приняло решение открыть филиал компании в Санкт-Петербурге. Начался глобальный рост бизнеса — активно строилась волоконно-оптическая сеть, расширялся пул клиентов и услуг для российских и западных компаний.

2011 Открытие экспозиции «Музей истории телефона» в ГУМе

Как собственник самой большой коллекции телефонных аппаратов в России, компания приняла участие в выставке в ГУМе. Благодаря размещению композиции «Связь времен», помимо развлекательного контента, посетители мероприятия получили образовательный. На обозрение публики было представлено несколько десятков экспонатов разных эпох, многие из которых исторически «служили» сотрудникам Государственного Универсального Магазина на Красной Площади. Интерес к данной экспозиции в дальнейшем вдохновил руководство АО «Мастертел» на открытие нового музейного проекта.

2012 Открытие экспозиции «Музея истории телефона» в «Мастерславле».

Компания открыла собственную телефонную экспозицию в «Мастерславле» — детском городе мастеров (воссозданная мини-модель российского города с собственной инфраструктурой).

Запуск направления BiTell (простые и удобные номера для бизнеса).

АО «Мастертел» выступило новатором — компания первой на рынке предложила простые и удобные телефонные номера для российских и иностранных компаний одинаковые в двух кодах 495 и 499 города Москвы. Была организована инфраструктурная сеть связи, которая включала в себя более 100 000 телефонных номеров. Услуга «один номер в двух кодах» — стала технологическим прорывом отрасли. В 2012 году у АО «Мастертел» числилась самая большая в России база «красивых» номеров с двойным преимуществом для фиксированной связи.

2013 Открытие «Музея истории телефона» в Санкт-Петербурге

Музей с самой большой коллекцией телефонных аппаратов впервые был открыт компанией АО «Мастертел» в культурной столице России — Санкт-Петербурге. И просуществовал там пять лет, пока не переехал в Москву. Компания запустила «пилотный проект» в области культуры и получила достаточно опыта, чтобы развиваться в одном из крупнейших деловых центров мира — в Москве.

Начало стратегического партнерства с сетью клубных дата-центров 3data

В 2013 АО «Мастертел» заключило соглашение о партнерстве с сетью дата-центров 3data, которая в этом же году запустила направление облачные услуги. Это позволило предлагать клиентам решение стратегических задач высшего уровня. На данных момент компания реализует услуги Дата-центров и облачные решения по России при помощи более 20 дата-центров уровня надежности Tier-3.

2015 Открытие центра современных технологий, телефонии и интернета «Долгорукий Интернет Ярд»

В этом году компанией «Мастертел» была открыта первая в России площадка, которая развивала несколько проектов по популяризации ИКТ. На площадке работали «Музей истории телефона», масштабная экспозиция «Интернет», площадка медиацентр «Колпачный», уголок «Бизнес ФМ» кафе.

2016 Был дан старт торговой марке Digital Yard (новый формат технологичных пространств для IT-компаний). Также было запущено несколько объектов: СК19, НР26, Н10. В этом же году компания запатентовала торговую марку Digital Yard.

2018 Открытие «Музея Истории Телефона» в Москве. Получив большой опыт развития «Музея истории телефона» в Санкт-Петербурге, руководство компании решило «перевезти» культурный объект в Москву. Для посетителей была представлена одна из крупнейших в мире коллекций, иллюстрирующих развитие телефонной связи с конца XIX века — более 2000 экспонатов.

Начало работы над проектом X-team по развитию внутреннего туризма (совместно c компанией Russia Discovery).

АО «Мастертел» организовало клуб бизнес-путешественников. Сообщество объединило предпринимателей и топ-менеджеров с общим интересом — изучение и развитие регионов России. Задачи клуба — нетворкинг, совместное воплощение новых проектов и развитие российского туризма. В поездках члены клуба X-TEAM часто знакомятся с представителями регионального бизнеса, а также встречаются с местными деловыми сообществами.

Запуск облачного направления MasterCloud.

Mastercloud — облачные сервисы АО «Мастертел», работающие на базе уникальной архитектуры, состоящей из: волоконно-оптической сети, дата-центров уровня надежности Tier-3 и оборудования мирового класса. Направление реализует услуги IAAS, SAAS, BAAS, DraaS, FortiMail, VDI + GPU, VPS+, защиту от Ddos-атак, видеонаблюдение.

2019 MasterCloud заключил партнерство с Hewlett Packard Enterprise для предоставления надежных облачных сервисов.

MasterCloud заключил партнерство с IBM — крупнейшей американской компанией по производству оборудования мирового класса.

2020 MasterCloud получил статус «золотой партнер Veeam» — лидера американского рынка по разработке ПО для резервного копирования.

MasterCloud получил cтатус партнера СISCO.

в 2021 году направление предоставляет облачные решения для крупных российских и иностранных компаний.

2019 Начало работы над журналом о цифровой трансформацию жизни «Цифровой Океан».

АО «Мастертел» дал старт новому образовательному проекту — первому печатному журналу о цифровой трансформации жизни. В 2020 проект вышел на серийное производство и сформировал базу из 10 000 подписчиков, среди которых собственники бизнеса, представители органов власти и топ-менеджеры крупных российских/иностранных компаний. На данный момент функционирует портал, печатные издания выходят 6 раз в год.

2020 Открытие интернет-портала «Цифровой Океан»

Запуск электронной версии журнала «Цифровой океан». Компания дала старт новому образовательному порталу, где освещаются новости технологий, компьютерные лайфхаки и публикуются репортажи с закрытых предприятий.

2021 Компания сменила позиционирование с телеком компании на IT-инфраструктуру для бизнеса с комплексными ИТ и телеком-решениями для российских и иностранных компаний.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Мастертел»
 Официальный сайт Сети «Мастер-Коннект»

Интернет-провайдеры России
Телекоммуникационные компании России